

Имя 
Роджер — популярное английское (), а также французское и каталанское имя.
 Роджер Биго — нормандский рыцарь, участник нормандского завоевания Англии в 1066 г.
 Роджер Биго, 2-й граф Норфолк
 Роджер Ди — псевдоним американского писателя-фантаста Роджера Д. Эйкока.
 Роджер Меннерс, 5-й граф Ратленд
 Роджер Солсберийский — государственный деятель.
 Роджер Фиц-Вильям — аристократ, граф Херефорд.
 Роджер Фиц-Миль — англонормандский аристократ.
 Роджер Ховеденский (ум. 1201) — средневековый английский хронист и историк.
 Роджер Вендоверский (ум. 1236) — английский хронист, монах из Сент-Олбанса.
 Роджер д’Обиньи — англонормандский рыцарь, основатель английского дворянского рода де Моубрей.
 Роджер де Клер, 2-й граф Хартфорд
 Рожер II — основатель и первый король (с 1130 г.) Сицилийского королевства из династии Отвилей.
 Роджер (кардинал) — католический церковный деятель XIII века.

Фамилия 
 Роджер, Дейв (род. 1955) — новозеландский гребец.
 Роджер, Майк (род. 1965) — новозеландский гребец.
 Роджер, Струан (род. 1946) — британский актёр, который появился во многих ролях второго плана.
 Роджер, Эллиот — американский массовый убийца, совершивший убийства в Айла-Висте (2014).

Другое 
 Весёлый Роджер — пиратский чёрный флаг с черепом и костями.
 «Роджер и я» — документальный фильм Майкла Мура (1989 год).
 Роджер Крозье Эворд — приз НХЛ.
 «Роджер» — в радиообмене означает «вас понял», «принято», см. Радиожаргон.
 Роджер Рамджет